El puente puede referirse a:

Cine y televisión 

 El puente (película de 1950), película argentina en blanco y negro dirigida por Carlos Gorostiza y Arturo Gemmiti.
 El puente (película de 1959), película alemana dirigida por Bernhard Wicki.
 El puente (película de 1977), película española dirigida por Juan Antonio Bardem.
 El puente (película de 1992), película dirigida por Syd Macartney.
 El puente (programa de televisión) (1997), programa de televisión de España.
 Most (película) (llamada en español El puente, 2003), película (corto) dirigida por Bobby Garabedian.
 El puente (serie de televisión de 2011), serie de televisión policiaca escandinava.

Literatura 

 El puente (cuento) (1917), cuento de Franz Kafka.

Música 
 «El puente» (canción) (1968), canción de Los Mismos.
 El puente (álbum) (1995), disco del compositor y cantante uruguayo Jaime Roos.

Pintura 

 El puente (obra de Guillermo Silveira) (a. de 1960), cuadro del pintor y escultor español Guillermo Silveira.

Toponimia

En Bolivia 
 El Puente (Tarija), localidad y municipio de la provincia de Eustaquio Méndez, departamento de Tarija.
 El Puente (Santa Cruz), localidad y municipio de la provincia de Guarayos, departamento de Santa Cruz.
 Laguna El Puente.

En España 
 El Puente (Alcaucín), localidad del municipio de Alcaucín, provincia de Málaga.
 El Puente (Álora), localidad del municipio de Álora, provincia de Málaga.
 El Puente (Mieres), lugar de la parroquia de Baíña, concejo de Mieres, Principado de Asturias.
 El Puente (Parres), lugar de la parroquia de La Güera Deu, concejo de Parres, Principado de Asturias.
 El Puente (Santa Eulalia de Oscos), lugar de la parroquia de Santa Eulalia de Oscos, concejo de Santa Eulalia de Oscos, Principado de Asturias.
 El Puente (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Valle Gran Rey, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 El Puente (Cantabria), localidad del municipio de Guriezo, Cantabria.
 El Puente (Zamora), localidad del municipio de Galende, provincia de Zamora.

Variantes 
 El Puente de Sabiñánigo, localidad del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca.
 El Puente Vega, localidad del municipio de Amieva, Principado de Asturias.
 El Puente Dobra, localidad del municipio de Amieva, Principado de Asturias.
 El Puente del Arzobispo, municipio de la provincia de Toledo.

En Honduras 
 El Puente (zona arqueológica), zona arqueológica en el departamento de Copán.

Publicaciones 
 Ediciones El Puente (1961-1965), grupo literario cubano.
 El Puente (periódico) (f.1992), periódico gratuito de Indiana (Estados Unidos) en idioma español.
 El Puente (revista).

Miscelánea 
 El Puente (empresa) (f.1972), empresa alemana.